Forame oval pode-se referir a dois orifícios distintos no corpo humano:
Forame oval (coração)
Forame oval (crânio)